Chronograf – urządzenie pozwalające zapisać przebieg badanych zjawisk fizycznych w funkcji czasu.  Przykłady: 
aktynograf – 
amylograf – 
anemograf – 
audiograf – 
barograf – 
chronofotograf – 
chronokinematograf – 
dynamograf – 
echograf – 
ewaporograf – 
limnigraf – 
mareograf – 
meteorograf – 
oscylograf – 
pluwiograf – 
polarograf – 
sejsmograf – 
tachograf – 
termograf – 
termohigrograf – 
torsjograf
 Chronograf – dawna nazwa kroniki
 Chronograf – przeniesiona z angielskiego nazwa zegara ze stoperem; zegar o dużej dokładności wskazań to chronometr